Dwiroopella är ett släkte av svampar. Dwiroopella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dwiroopella